A római történelem két ilyen nevű nevezetes személyt ismer:

 Caius Laelius - az i. e. 190. év consulja
 Caius Laelius - az i. e. 140. év consulja